Santa Teresita puede hacer referencia a:

Personas 
 Teresa de Lisieux - o Santa Teresita del Niño Jesús - (1873-1897), santa francesa - Doctora de la Iglesia - Festividad: 1/3 de octubre.
 Santa Teresita de Los Andes (1900-1920), religiosa católica chilena, perteneciente a las carmelitas descalzas - Festividad: 13 de julio.

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Santa Teresita, localidad balnearia y turística, en la provincia de Buenos Aires.
 Santa Teresita - Mar del Tuyú, aglomeración urbana que se extiende entre las localidades balnearias de Santa Teresita y Mar del Tuyú en Buenos Aires.
 Aeropuerto de Santa Teresita (IATA: SST - OACI: SAZL)
 Mina Santa Teresita, localidad del Departamento 25 de Mayo, Río Negro.
 Termas de Santa Teresita, localidad de La Rioja.

en Belice 
 Santa Teresita, villa del distrito Cayo.

en Bolivia
 Santa Teresita, Santa Cruz.
 Aeropuerto de Santa Teresita (IATA: none – ICAO: SLSE)

en Chile 
 Santa Teresita, barrio de Pichilemu.

en Costa Rica 
 Santa Teresita, distrito del cantón de Turrialba.

en Filipinas 
 Municipio de Santa Teresita, en la Provincia de Batangas.
 Santa Teresita de Cagayán, municipio del Valle del Cagayán.
 Santa Teresita,  barrio del municipio de Dumarán perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro, Región IV-B.

en México 
 Estadio Olímpico Santa Teresita, Tepic, Nayarit.

en Venezuela 
 Santa Teresita de Kavanayen, localidad de Bolívar.

Plantas 
 Santa teresita, nombre común de la planta Tanacetum vulgare.